Die 14. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 14. bis 22. November 2015 im Departement Calamuchita in der argentinischen Provinz Córdoba statt. Dies wurde beim 21. Kongress der International Fistball Association (IFA) im Rahmen der 13. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer in Österreich am 17. August 2011 entschieden. Es waren nach 1986 die zweiten Faustball-Weltmeisterschaften der Männer, die in Argentinien durchgeführt wurden.

Teilnehmer 
An der Faustball-Weltmeisterschaft 2015 nahmen erstmals 14 anstatt 12 Mannschaften teil. Darunter befand sich unter anderem mit Südafrika, neben Namibia, erstmals eine zweite Mannschaft aus Afrika. Ebenfalls zum ersten Mal an einem WM-Turnier nahmen die Männer-Nationalmannschaften aus Kolumbien, Australien und Pakistan teil.

Diese Mannschaften nahmen an der WM in Argentinien teil:

Auch eine Mannschaft aus Indien hatte für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft gemeldet, musste aber kurzfristig absagen.

Spielstätten

Spielplan

Gruppen 
Es wurden drei Gruppen gebildet. Die Gruppen A und B wurden anhand der Platzierungen der vergangenen Weltmeisterschaft eingeteilt. Die Länder mit ersten Teilnahme spielten in der Vorrundengruppe C.

Vorrunde 

Das Eröffnungsspiel wurde in Villa General Belgrano gespielt, die restlichen Vorrundenspiele der Gruppe A in Santa Rosa, die Gruppen B und C wurden in Embalse ausgetragen. Die besten zehn Mannschaften der Welt traten in den Gruppen A und B an, während Neulinge in die Gruppe C eingeteilt wurden.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C 
Durch die kurzfristige Absage Indiens wurde der Spielplan geändert. Alle Teams spielten nun in Hin- und Rückrunde gegeneinander.

KO-Runde 'Double-Elimination'

Überblick

Ergebnisse 
Siegerrunde – 1. Runde

Spielorte: SR = Santa Rosa, VGB = Villa General Belgrano
Uhrzeit: angegeben ist die Ortszeit (Argentina Time ART) gemäß Spielplan (ist gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit MEZ um drei Stunden verschoben)

Siegerrunde – 2. Runde

 * Das Spiel Argentinien – Brasilien in Santa Rosa musste beim Stand von 1:2 für Brasilien wegen heftiger Regenfälle abgebrochen werden, es wurde tags darauf in Villa General Belgrano nachgetragen.

Verliererrunde – 1. Runde

 * Das Spiel Namibia – Australien in Santa Rosa konnte wegen heftiger Regenfälle nicht ausgetragen werden, es wurde tags darauf in Villa General Belgrano nachgetragen.

Verliererrunde – 2. Runde

Ab Donnerstag, 19. November 2015 sollten alle Begegnungen in Villa General Belgrano ausgetragen werden, heftige Regen- und Hagelschauer sowie Ausläufer eines Tornados machten den Platz unbespielbar, so dass sämtliche Spiele auf Freitag und Samstag verschoben werden mussten.

Verliererrunde – 3. Runde

Siegerrunde – 3. Runde

Qualifikation Platzierungsspiele

Verliererrunde – 4. Runde

Halbfinale

Die Spiele am 19. und 20. November 2015 wurden aufgrund von heftigen Regenfällen von La Cumbrecita nach Villa General Belgrano verlegt.

Platzierungsspiele 

Rang 13/14

Rang 11/12

Rang 9/10

Rang 7/8

Rang 5/6

Rang 3/4

Finale

Schiedsrichter 
Vom Vorsitzenden der IFA-Schiedsrichterkommission, Karl Hinterreiter, wurden sieben Schiedsrichter aus fünf Nationen nominiert. Sie wurden zu den Finalspielen auch als Linienrichter eingesetzt.

Platzierungen

Weblinks 

 Offizielle Website der Faustball-WM 2015

Einzelnachweise 

2015 Manner
 
 
Faustballwettbewerb in Argentinien
Sportveranstaltung in der Provinz Córdoba (Argentinien)